East Dean – miejscowość w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 East Dean – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 East Dean – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 East Dean – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)